Название «Улица Решетникова» носят следующие улицы:
 названные в честь русского писателя Ф. М. Решетникова (1841—1871)
 Улица Решетникова в Санкт-Петербурге (с 1940-х гг., бывшая Георгиевская)
 Улица Решетникова (до 1919 — Дровяная) — исчезнувшая улица в Екатеринбурге.
 Проезд Решетникова — улица (проезд) в Екатеринбурге (жилой район «Юго-Западный»).
 Улица Решетникова в Перми (1927, бывшая Ермаковская) — названа в честь первого председателя Пермского горсовета Василия Ивановича Решетникова (1891—1919) .
 Улица Решетникова в Ровно (Украина)

См. также 
 Сквер имени Ф. М. Решетникова в Перми (1928 г., бывший Набережный сад)
 Решетников